Алекса́ндр Петро́вич Во́лков:
 Волков, Александр Петрович (1904—1974) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Волков, Александр Петрович (1910—1990) — член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР 4—8 созывов.
 Волков, Александр Петрович (1934—2014) — генерал-полковник.
 Волков, Александр Петрович (род. 1946) — депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым V созыва.